

Sources 
 .
 Géoportail et/ou Google Maps, pour divers points de détails.

Coutras - Tulle